Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lan Bale e John-Laffnie de Jager che hanno battuto in finale Jan Apell e Jonas Björkman 6-7, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Jonas Björkman (finale)
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (campioni)

 Neil Broad /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1994
ATP Tour 1994